Socialisten har flere betydninger:

 Aktuelt – dansk avis, der tidligere hed Socialisten
 Socialistisk Standpunkt – forening med rødder i den trotskistisk gruppe og avis fra 1970'erne, Socialisten.
 Socialisten (svensk avis) – svensk trotskistisk avis grundlagt i 1992.
 Socialisten - blad og forening i Enhedslisten,
 Socialisten Weekend – ugeavis udgivet af Enhedslisten fra 1996 til 2001.